

Населені пункти та їхні частини

 Хелхи — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хелхи — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Хелхи — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хелхи — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хелхи — осада в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки